Zenobia steht für:

 Zenobia, Herrscherin von Palmyra (um 267 bis 272 n. Chr.)
 Zenobia (Gattin des Rhadamistos), Ehefrau des armenischen Königs (um 50 n. Chr.)

 Zenobia (Schiff), 1980 gesunkenes schwedisches Schiff
 (840) Zenobia, Asteroid des Hauptgürtels

Werktitel:
 Zenobia (Metastasio) – verschiedene Opern
 Zenobia (Albinoni), Oper von Tomaso Albinoni (1694)
 Zenobia (Leo), Oper von Leonardo Leo (1725)
 Zenobia (Pratt), Oper von Silas G. Pratt (1882)

Orte:
 Zenobia (Illinois), Ort im Montgomery County, USA
 Halabiya oder Zenobia, Stadt am Euphrat in Syrien, von Zenobia gegründet

Siehe auch:
 Zenobia pulverulenta (Pflanzenart)
 Zenobia, der Jahrmarktselefant (US-Film 1939)
 Zenobii Insulae (arabische Inseln)
 Zenobios, Zenobius (Begriffsklärungen)